Bitwa pod Dubienką – bitwa z 1792 roku w czasie wojny polsko-rosyjskiej 
 Bitwa pod Dubienką – bitwa z 1794 roku w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Bitwa pod Dubienką – bitwa z 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej